Johann Lossius ist der Name folgender Personen:

* Johann Lossius (Generalquartiermeister), Generalquartiermeister und Generalproviantmeister im Dreißigjährigen Krieg
 Johann Christian Lossius (1743–1813), deutscher Philosoph 
 Johann Friedrich Lossius (1735–1796), deutscher Mathematiker, Architekt und Zeichner